Parafia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Czeladzi. Parafia należy do dekanatu czeladzkiego, diecezji sosnowieckiej i metropolii częstochowskiej. Erygowana w 1937 roku.

Linki zewnętrzne 
Informacje o parafii

Najświętszej
Czeladź